Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Ann Kiyomura che ha battuto in finale Bettina Bunge 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Mima Jaušovec (semifinali)
 Barbara Potter (secondo turno)
 Bettina Bunge (finale)
 Dianne Fromholtz (secondo turno)

 Leslie Allen (quarti di finale)
 Sandy Collins (secondo turno)
 Betsy Nagelsen (secondo turno)
 Candy Reynolds (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1981